Cartel de Santa — це однойменний, дебютний альбом реп-гурту Cartel de Santa, виданий 2003 року лейблом Sony BMG.

Список пісень 
 Intro
 Todas Mueren Por Mí
 Asesinos de Asesinos
 Cannabis
 Jake Mate (feat. Sick Jacken)
 Rima 1
 Burreros
 Perros
 Quinto Elemento
 Rima 2
 NTN
 La Pelotona
 Rima 3
 Super MC's (feat. Real Academia de La Rima)
 En Mi Ciudad
 Para Aquí o Para Llevar
 Chinga Los Racistas
 Rima 4
 Factor Miedo
 Intenta Rimar

Примітки

Посилання 

Альбоми Cartel de Santa
Дебютні альбоми 2003